Махненко — украинская фамилия.

 Владимир Махненко — академик НАН Украины.
 Александр Махненко — преподаватель МГЮА (ВЮЗИ, МЮИ), почётный доктор юридических наук университета им. Адама Мицкевича в Познани.
 Ксения Махненко — главный редактор.
 Алексей Махненко — боксёр.

См. также:
 Геннадий Мохненко — пастор «Церкви добрых перемен»